Gozd (Ajdovščina), een plaats in de Sloveense gemeente Ajdovščina
 Gozd (Kamnik), een plaats in de Sloveense gemeente Kamnik
 Gozd (Tržič), een plaats in de Sloveense gemeente Tržič

Zie ook Gózd.